Mutasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mutasaari (ö i Södra Österbotten), Seinäjoki, 
 Mutasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Mutasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Mutasaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar